Håkan Magnusson kan syfta på:

 Håkan Magnusson Toresfostre (död 1094), norsk småkung.
 Håkon Magnusson (1270–1319), kung av Norge 1299–1319.
 Håkan Magnusson (1340–1380), kung av Norge 1355–1380 och kung av Sverige 1362–1364.
 Håkan Magnusson (född 1958), svensk militär.